Schimron ist der Name folgender Personen:
 Gad Schimron (* 1950), israelischer Journalist und Autor
 Schimron (König), König von Achschaph